Gante oder Gânțe ist der Name von:

 Georg Gante (* 1859), deutscher Berghauptmann
 Harald Gante (* 1963), Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr
 Patrick Gânțe (* 2004), rumänischer Fußballspieler
 Pedro de Gante (1486–1572), Franziskanermissionar in Mexiko

Gante steht außerdem für:
 in der französischen Heraldik ein Pfau als Wappentier
 auch ghanta, in der indischen Zeremonialmusik eine Handstielglocke